Guglielmo I di Tolosa o Guglielmo di Gellona o Guglielmo d'Orange Santo (ca.755 † 812), conte di Tolosa, marchese della Marca di Spagna, duca di Settimania (o Gotia) e d'Aquitania e conte di Barcellona.
Guglielmo II di Tolosa o Guglielmo di Settimania (826-850), conte di Tolosa, conte di Barcellona e duca di Settimania.
Guglielmo III di Tolosa o Guglielmo Tagliaferro (ca. 970-1037), conte di Tolosa, conte di Nîmes e d'Albì.
Guglielmo IV di Tolosa (ca. 1040-1094), conte di Tolosa e d'Albì e marchese di Provenza.